Pompiliu:
 Pompiliu Constantinescu
 Pompiliu Eliade
 Pompiliu Marcea
 Pompiliu Nicolau
 Pompiliu Stoica
 Pompiliu Teodor

Prenume masculine românești